Frankfurter Bahnhof ist

 eine alte Bezeichnung für Berlin Ostbahnhof
 der Bahnhof der Stadt Frankfurt am Main, siehe Frankfurt (Main) Hauptbahnhof
 der Bahnhof der Stadt Frankfurt (Oder)